McCulloch steht für:
 Clan McCulloch, ein schottischer Clan aus Wigtownshire
 McCulloch County im US-Bundesstaat Texas
 McCulloch Motors Corporation

McCulloch ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander McCulloch (1887–1951), britischer Ruderer
 Allan Riverstone McCulloch (1885–1925), australischer Zoologe
 Benjamin McCulloch (1811–1862), Brigadegeneral der Konföderierten im Sezessionskrieg
 Bruce McCulloch (* 1961), kanadischer Schauspieler, Schriftsteller und Regisseur
 Catherine Waugh McCulloch (1862–1945), US-amerikanische Rechtsanwältin und Frauenrechtlerin
 Danny McCulloch (1945–2015), britischer Musiker
 Derek McCulloch (1897–1967), britischer Radiomoderator
 Ernest McCulloch (1926–2011), kanadischer Hämatologe
 Geoffrey K. McCulloch (1910–2004), britischer Militäranwalt, Geistlicher und Ornithologe
 George McCulloch (1792–1861), US-amerikanischer Politiker
 Henry Eustace McCulloch (1816–1862), Brigadegeneral der Konföderierten im Sezessionskrieg
 Horatio McCulloch (1806–1867), schottischer Landschaftsmaler
 Hugh McCulloch (1808–1895), US-amerikanischer Finanzminister
 Ian McCulloch (* 1971), englischer Snookerspieler
 Ian McCulloch (Schauspieler) (* 1939), schottischer Schauspieler
 Ian McCulloch (Sänger) (* 1959), englischer Musiker (Echo & The Bunnymen)
 Jack McCulloch (1872–1918), kanadischer Eisschnellläufer
 James McCulloch (1819–1893), australischer Kolonialpolitiker
 Jimmy McCulloch (1953–1979), britischer Musiker
 Jock McCulloch (1945–2018), australischer Historiker
 John McCulloch (1806–1879), US-amerikanischer Politiker
 John Ramsay McCulloch (1789–1864), englischer Nationalökonom
 Kaarle McCulloch (* 1988), australische Bahnradsportlerin
 Lee McCulloch (* 1978), schottischer Fußballspieler
 Margaret McCulloch (* 1952), schottische Politikerin
 Nigel McCulloch (* 1942), britischer anglikanischer Bischof
 Philip D. McCulloch (1851–1928), US-amerikanischer Politiker
 Richard McCulloch (* 1949), US-amerikanischer Autor
 Robert McCulloch (1911–1977), US-amerikanischer Unternehmer
 Roscoe C. McCulloch (1880–1958), US-amerikanischer Politiker
 Warren McCulloch (1898–1969), US-amerikanischer Neurophysiologe und Kybernetiker
 William Moore McCulloch (1901–1980), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 McCulloch-Pitts-Zelle
 MacCulloch
 McCullough